Centro Democrático y Social, partido político español.
 Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS/PP), partido político portugués.
 El Consejo de Defensa Suramericano, organismo de la Unión de Naciones Suramericanas.
 Región codificante (del inglés CoDing Sequence).
 La permuta de incumplimiento crediticio (del inglés Credit Default Swap), operación financiera incluida dentro de los derivados de crédito.
 El cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana.
 El cartel de santa, grupo de RAP mexicano.
 Solución de dioxido de cloro, por sus siglas en inglés Chlorine dioxide solution.